Гран-при Венгрии 2013 года (официально XXVIII Formula 1 Magyar Nagydíj) — автогонка, десятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 28-й Гран-при Венгрии в истории «Формулы-1»), проходивший с 26 по 28 июля на трассе «Хунгароринг», Будапешт, Венгрия.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes). Его время составило 1:19,388. Это четвёртый поул Хэмилтона в сезоне 2013 года и тридцатый в карьере. Победителем гонки также стал Льюис Хэмилтон. Эта победа стала для Хэмилтона первой в сезоне 2013 года, четвёртой на Гран-при Венгрии и 22-й в карьере. Второе место в гонке завоевал Кими Райкконен (Lotus), третьим к финишу пришёл лидер чемпионата Себастьян Феттель (Red Bull). Автором «быстрого круга» — в 17-й раз за карьеру — стал Марк Уэббер (Red Bull) — 1:24,069 (61-й круг, 187,603 км/ч). Пастор Мальдонадо (Williams), финишировав 10-м, принёс своей команде первое очко в сезоне 2013 года.

Предыдущий Гран-при Венгрии «Формулы-1» проходил с 27 по 29 июля  года на этой же трассе.

Технические и регламентные изменения 
 К этому Гран-при компания-поставщик шин Pirelli подготовила новые шины — при их производстве было решено отказаться от конструкции 2013 года и вернуть конструкцию, применявшуюся в 2012 году. При этом составы резины остались без изменений. На такой шаг компанию Pirelli вынудила пойти целая серия инцидентов с взрывами шин, которая имело место на Гран-при Великобритании 2013 года.
 Начиная с этого Гран-при, регламентом соревнования установлена новая максимально допустимая скорость на пит-лейн — отныне она составляет 80 км/ч.

Свободные заезды

Сессия 1 
На время первой сессии свободных заездов в команде Marussia произошла замена — вместо Макса Чилтона на трассу вышел командный тест-пилот Родольфо Гонсалес. Он провёл на трассе 25 кругов, показав в итоге худшее время в сессии (1:28,927).

После серии инцидентов с задними шинами на Гран-при Великобритании 2013 года, компания-поставщик шин Pirelli, проведя собственное расследование и установив причины взрывов шин, обязалась внести изменения в конструкцию шин, и предоставить командам новые шины к этому Гран-при — что и было сделано. Новым шинам была возвращена прошлогодняя конструкция корда, взамен конструкции 2013 года. Составы всех типов резины остались без изменений. Таким образом, во время свободных заездов всем командам предстояла серьёзная работа по тестированию новых шин. Однако, из-за неудовлетворительного состояния трассы, и прогрева асфальта до +40 , пилоты топ-команд предпочли в первой сессии не спешить с выездом на трассу.

Лучшее время в первой сессии показал Себастьян Феттель (Red Bull) — 1:22,723. Он прошёл по трассе 19 кругов. Наибольшую же дистанцию в первой сессии прошли оба пилота команды Mercedes. Каждый из них проехал по трассе 28 кругов.

Сессия прошла без серьёзных инцидентов. Пилот команды Toro Rosso Жан-Эрик Вернь вылетел в четвёртом повороте, но сразу же вернулся на трассу.

Сессия 2 
Во второй сессии команды продолжили активную работу на трассе. Помимо тестирования новых шин, команды работали с техническими новинками, подготовленными ими по результатам недавних тестов, проведённых на трассе «Сильверстоун». Как и во время первой сессии, на болидах нескольких пилотов были установлены внешние датчики. Для оценки эффективности новых аэродинамических решений, реализованных на болидах, пилоты проезжали серии кругов с фиксированной скоростью.

Лучшее время вновь показал Себастьян Феттель — 1:21,264. На этот раз он прошёл по трассе 34 круга.

Вторая сессия прошла без замен пилотов и каких-либо инцидентов.

Сессия 3 
За две минуты до окончания третьей сессии болид под управлением Серхио Переса (McLaren) сошёл с траектории на торможении в зоне 11-го поворота и, миновав зону безопасности, врезался в защитный барьер. Пилот не пострадал, а вот его болид получил серьёзные повреждения — механикам McLaren удалось его полностью восстановить только ближе к концу первой части квалификации, но Серхио всё же успел выехать на трассу до завершения первой части квалификации.

Всего два круга смог пройти по трассе в третьей сессии Эстебан Гутьеррес (Sauber) — из-за возникших проблем с двигателем на его машине он был вынужден прекратить свою субботнюю тренировку.

Лучшее время в сессии на этот раз показал Ромен Грожан (Lotus) — 1:20,730. Результаты следующих одиннадцати пилотов уместились всего в одной секунде позади времени лидера сессии.

Резервные пилоты

Квалификация 
Погодные условия: солнечно, сухо. Воздух: +32…33 °C, трасса: +48…49 °C.

|}

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}
Примечания
 1.  По решению стюардов Гран-при Венгрии Ромен Грожан (Lotus) признан виновным в столкновении с Дженсоном Баттоном (McLaren) в шестом повороте (Грожан не оставил Баттону достаточно места на трассе, что в итоге и привело к столкновению). Грожан был наказан стюардами штрафным проездом по пит-лейн, но так как на момент принятия этого решения гонка уже завершилась, стюарды наказали Грожана путём прибавки к его итоговому времени 20-ти секунд, что, правда, никак не повлияло на его итоговую позицию, так как на финише он опередил своего ближайшего преследователя — всё того же Дженсон Баттона — на 21,5 секунды.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

После гонки 
На команду Ferrari стюардами был наложен штраф в размере 15 000 . Причиной этому послужил тот факт, что Фернандо Алонсо три раза в течение гонки использовал систему DRS в тот момент, когда дистанция до впереди идущего по трассе болида превышала одну секунду (что запрещено регламентом соревнования). Исходя из данных, предоставленных командой стюардам, было установлено, что перед стартом гонки команда так и не изменила настройки болида с предгоночных на гоночные. Следствием этого стало то, что Алонсо получал ошибочную информацию о правомочности использования им системы DRS в тот или иной момент гонки. По заявлению команды — как только ей стало известно об этой проблеме, она сразу же связалась с Алонсо и сообщила ему о том, что он не должен более в гонке самостоятельно использовать DRS, а использовать её только тогда, когда ему будет дано на это указание с пит-уолл.

Поскольку прямой вины в действиях пилота стюардами установлено не было, они наложили взыскание только на команду, так как именно команда ответственна за подготовку машины к гонке.

Статистика 
 30-й поул Льюиса Хэмилтона
 16-й поул команды Mercedes
 17-й быстрый круг Марка Уэббера
 35-й быстрый круг команды Red Bull
 22-я победа Льюиса Хэмилтона
 13-я победа команды Mercedes
 50 000-й км Фелипе Массы
 30 000-й км Себастьяна Феттеля
 50 000-й км команды Mercedes
 2 000-е очко команды Lotus
 100-й Гран-при и старт Адриана Сутиля
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Венгрии